Пель () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Вайльхайм-Шонгау. Население составляет 2394 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 32,04 км². Официальный код — 09 1 90 138.

Население

Интересный факт 
В 2007 году девятилетний школьник коммуны Пель Феликс Финкбайнер выдвинул инициативу, смысл которой в улучшении климата на планете благодаря посадке деревьев. Созданное школьниками экологическое движение Plant-for-the-Planet получает всё более широкую поддержку в разных странах мира.

Примечания

Ссылки 

Города Баварии